Междунарóдный аэропо́рт Абака́н имени генерала Тихонова — гражданский международный аэропорт федерального значения. Находится в черте города Абакана.

История 
В 1938 году на поле появился первый в Хакасии аэродром имени Михаила Ивановича Калинина. В годы СССР здесь был построен аэропорт Абакан, позднее получивший статус международного. В 1996 году было учреждено открытое акционерное общество «Аэропорт Абакан».

В 1999 и 2000 годах аэропорт Абакан был удостоен награды за победу в конкурсе, проводимом ассоциацией «Аэропорт» в номинации «Лучший аэропорт года стран СНГ».

Описание 

Аэропорт Абакан расположен северо-западнее города Абакана. Взлётно-посадочное поле аэродрома (по состоянию на 2021 год) относится к категории класса Б и имеет статус международного аэропорта 2-го сорта.

Регламент работы аэропорта круглосуточный.

Аэродром предназначен для выполнения рейсовых, международных, тренировочных, контрольно-испытательных полётов, авиационных работ. Имеет одну взлётно-посадочную полосу с искусственным покрытием размером 3250 x 45 м. Аэродром не категорирован, может использоваться в качестве запасного для воздушных судов категорий А, В, С, D, Е с максимальной взлётной массой не более 392 тонн.

Аэродром принимает и обслуживает следующие типы ВС:  L-410, А-319, А-320, А-321, В-757, В-737, Ту-204, Ту-214, Ил-62, Ил-86, Ил-96, Ан-124, Ил-76ТД и классом ниже с максимальной взлётной массой до 392 тонн, а также вертолёты всех типов.

Аэродром Абакан является аэродромом совместного базирования гражданской авиации (Минтранс России) и государственной авиации (Минобороны России) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.08.2007 № 1034-р. (ред. от 19.12.15).

ИВПП реконструирована в 2013 году, размеры 3250 х 45 метров, 80/F/B/X/T. Обобщённая характеристика ровности поверхности покрытия R=4.1. ИВПП, некатегорированная по стандартам ICAO С МК021°, обеспечивает выполнение взлётов/посадок воздушных судов (70 х 900 метров). С МК201° обеспечивает выполнение взлётов/посадок ВС (100 х 1900 метров). ИВПП допущена к приёму всех типов воздушных судов без ограничений;

Перрон введён в эксплуатацию в 2014 году. Размеры 160 × . и 215 × . Несущая способность перрона 46/F/B/X/T. 12 мест стоянок (МС), в том числе 2 МС широкофюзеляжных воздушных судов, МС 12 оборудована для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью.

Аэровокзал. Пропускная способность: 400 чел./час, 3,5 млн человек в год. Режим работы: круглосуточно.

Обслуживание пассажиров и багажа на внутренних воздушных линиях (ВВЛ):

— 3 стойки регистрации, количество регистрируемых пассажиров: 60 чел./час; количество пассажиров, проходящих на посадку через 1 выход. Выдача багажа при одновременном использовании одной карусельной ленты: 200 мест/час.

Обслуживание пассажиров и багажа на ''международных воздушных линиях (МВЛ)'':

— 3 стойки регистрации, количество регистрируемых пассажиров: 60 чел./час; количество пассажиров, проходящих на посадку через 1 выход. Выдача багажа при использовании одной ленты: 200 мест/час.

Показатели деятельности

Авиакомпании и пункты назначения

Известные инциденты 
Вечером 27 ноября 1996 года спустя 8 минут после взлёта из аэропорта потерпел катастрофу грузовой самолёт Ил-76, направлявшийся с грузом промышленных и продовольственных товаров из Москвы на Камчатку. По официально неподтверждённым сведениям, самолёт был перегружен. Не успев набрать высоту, он врезался в возвышенность, расположенную на территории Минусинского района Красноярского края, на правом, противоположном, берегу Енисея. Все пассажиры и члены экипажа (23 человека) погибли.

Самолёт был перегружен и не мог набирать высоту с достаточной скоростью, что послужило причиной катастрофы наряду с отклонением от схемы полёта.

Транспортные коммуникации 
 Автовокзал. Проезд от аэровокзала: троллейбус № 3 до остановки «Автовокзал».
 Железнодорожный вокзал. Проезд от аэровокзала: троллейбус № 4 или № 5 до остановки «Железнодорожный вокзал».

Ближайшие аэропорты в других городах 
 Красноярск (Емельяново) (408 км);
 Ачинск (286 км);
 Спиченково (Новокузнецк) (296 км);
 Кызыл (307 км);
 Кемерово (381 км);

См. также 
 Список аэропортов России

Примечания

Ссылки 
 Аэропорт Абакан в справочнике Aviapages.ru
 Аэропорт: Абакан // АвиаПорт. Справочник
 ASN Aircraft accident Ilyushin 76MD RA-78804 Abakan

__СТАТИЧЕСКОЕ_ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ__
__БЕЗ_ОГЛАВЛЕНИЯ__

Аэропорты России федерального значения
Аэропорты Хакасии
Транспорт Абакана
Здания и сооружения Абакана